Diego Milito (1979), futebolista argentino que atua como atacante;
Gabriel Milito (1980), futebolista argentino que atua como zagueiro, irmão de Diego Milito;
Osmar Milito (1941), músico, intérprete, pianista e compositor brasileiro;
Hélcio Milito (1931), percussionista, baterista e produtor musical brasileiro, irmão de Osmar Milito.

Ver também 

Desambiguações de sobrenomes